Norst ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Norst (1859–1939), österreichischer Beamter, Herausgeber der „Czernowitzer Zeitung“, Hofrat
 Marlene Norst (1930–2010), australische Sprachwissenschaftlerin, Pädagogin und Philanthropin österreichischer Abstammung